Potameia är ett släkte av lagerväxter. Potameia ingår i familjen lagerväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lagerväxter
Potameia